Lista meczów nieoficjalnej reprezentacji Brazylii w piłce nożnej mężczyzn –  lista meczów odnosi do meczów reprezentacji występujących głównie w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Panamerykańskich bądź w Młodzieżowej Copa America (tutaj wyłącznie na początku lat sześćdziesiątych) i innych turniejach. Niektóre statystyki uwzględniają niektóre mecze do listy oficjalnych meczów, a zwycięstwo 14-0 nad Nikaraguą w 1975 roku za najwyższe w historii. Reprezentację Olimpijskie do końca lat 80. był tworzone z piłkarzy młodzieżowych (w takich reprezentacjach występowały późniejsze gwiazdy jak Vava, Gerson, Zico, Dirceu, Dunga czy Romario) bądź piłkarzach ligowych. Od 1996 roku na Igrzyskach Olimpijskich występuje reprezentacja U-23 + trzech starszych piłkarzy. Na Igrzyska Panamerykańskie powoływano piłkarzy młodzieżowych, a w ostatnim takim turnieju w 2007 roku wystąpiła reprezentacja Brazylii U-17. Podobnie rzecz się odnosi do Młodzieżowej Copa America.

Mecze nieoficjalnej reprezentacji Brazylii

Lata 1952–1960

Lata 1961–1970

Lata 1971–1980

Lata 1981–1990

Lata 1991–2000

Lata 2001–2010

Lata 2011–2020

Bilans

Skróty 
Skróty: e – eliminacje, IO – igrzyska olimpijskie, IP – Igrzyska Panamerykańskie, MC – Młodzieżowa Copa America, PN – Puchar Narodów, TP – Turniej Paryski, CO – Copa ODESUR, NC – Nations Cup, CM – Copa Mercosul, TQ – Turniej Katarski, am. – reprezentacja amatorska, ol. – reprezentacja olimpijska, pd. – po dogrywce, k. – rzuty karne, wo. – walkower, * – mecz odbył się na neutralnym terenie.

Przypisy

Bibliografia 
 Miniencyklopedia Piłka Nożna nr 6/2004, 11-12/2004, roz. Historia meczów reprezentacji Brazylii 1914-2004, cz. 4 (1952-1956), cz. 5 (1957-2004) Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2004, ISSN 1644-8189, s. 97-105, 4-82
 Mecze nieoficjalnej reprezentacji Brazylii

Brazylia
Reprezentacja Brazylii w piłce nożnej